Geerk ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Geerk (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Frank Geerk (1946–2008), deutscher Schriftsteller und Dichter